Kvítkov je malá vesnice, část obce Modlany v okrese Teplice. Nachází se asi 2,5 km na jih od Modlan. V roce 2009 zde bylo evidováno 42 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 79 obyvatel.

Kvítkov leží v katastrálním území Kvítkov u Modlan o rozloze 2,52 km2. V katastrálním území Kvítkov u Modlan leží i Drahkov.

Historie 
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1396.

Obyvatelstvo

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vesnice v okrese Teplice
Sídla v Českém středohoří
Modlany